Маруа ( ал-Маруа), произнася се и като Мерве в турскоезичните източници, което е и популярно име в Турция, е свещен хълм в Мека, Саудитска Арабия.

Споменава се в Свещения Коран (2:158) заедно с хълма Сафа, който се намира на разстояние 450 метра от Маруа. Сафа и Маруа се намират на изток от храма ал-Кааба и попадат в джамията Масджид ал-Харам.

Търсейки вода за сина си Исмаил, Хаджар, жената на Ибрахим, тичала седем пъти между тях. По време на поклонението хадж между двата хълма се прави тъй наречения „сай“ (ходене между двата хълма) седем пъти. И до днес посещаващите Кааба за поклонение хадж или поклонение умра изминават разстоянието между Сафа и Маруа.

Вижте също 
 Сафа
 Кааба
 Масджид ал-Харам
 Замзам

Ислям
Мека
География на Саудитска Арабия
Хълмове
Свети места